ACBB peut désigner :
 Athletic Club de Boulogne-Billancourt, club omnisports basé à Boulogne-Billancourt, ou l'une de ses sections :
 ACBB Cyclisme ;
 ACBB Football ;
 ACBB Handball ;
 ACBB Hockey sur glace ;
 ACBB Pelote Basque ;
 ACBB Rugby à XV ;
 ACBB Tennis de table.
 Automobile Club basco-béarnais.

ACBb peut aussi désigner :
 Alpha Centauri Bb, une exoplanète.